Йо́рдан — имя и фамилия, употребимые в разных странах.

Имя 
 Йордан (умер 982 или 984) — римско-католический деятель, первый епископ Польши.
 Йордан Лечков (род. 1967) — болгарский футболист.

Фамилия 
 Йордан, Алеко (Алекос Иордану; 1938—2019) — турецкий и греческий футболист.
 Йордан, Борис Алексеевич (род. 1966) — медиамагнат, экс-гендиректор телеканала НТВ.
 
 Йордан, Гайно (1882—1917) — нижнелужицкий писатель, педагог и общественный деятель.
 Йордан, Гендрих (1841—1910) — лужицкий фольклорист, писатель, издатель, переводчик и педагог.
 Йордан, Генрих (1833—1886) — немецкий филолог и историк.
 Йордан, Генрик (1842—1907) — польский общественный деятель, врач, пионер польской физической культуры.
 Йордан, Йоргу (1888—1986) — румынский филолог и лингвист, журналист, позже политик-коммунист.
 Йордан, Карл (1861—1959) — немецкий энтомолог.
 Йордан, Карло (1885—1967) — нижнелужицкий писатель, педагог и общественный деятель.
 Йордан, Макс (1837—1906) — немецкий искусствовед, писатель и переводчик, музейный работник.
 Йордан, Михал (род. 1990) — чешский профессиональный хоккеист.
 Йордан, Олаф (1902—1968) — немецкий и шведский художник.
 Йордан, Паскуаль (1902—1980) — немецкий физик и математик.
 Йордан, Тёнс (1971—2021) — южноафриканский певец, композитор и гитарист.
 Йордан, Филип (1914—2003) — американский киносценарист и продюсер, пик карьеры которого пришёлся на период 1940-60-х годов.
 Йордан, Ханс (1892—1975) — немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн, генерал пехоты, кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями и Мечами.
 Йордан, Эдвард (1944—2016) — американский учёный в области теории вычислительных систем.
 Йордан, Ян Петр (1818—1891) — филолог-славяновед.

География 
 Йордан (Амстердам)  — район Амстердама

См. также 
 Иордан
 Джордан
 Джордано
 Жордан